Ferrè – cognome italiano
 Camillo Ferrè – calciatore attaccante
 Claudia Ferrè – allenatrice ed ex ginnasta
 Pietro Maria Ferrè – vescovo di Casale Monferrato

Pagine correlate 
Ferre
Ferré